Вілле́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на схід від Парижа, 65 км на північний захід від Меца, 100 км на північний захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 78 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 175,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки

Посилання 
 Віллетт на сайті французького Національного інституту географії
 Віллетт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллетт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллетт на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель